Trois navires de lUS Navy portent le nom d'Avalon :
 l', un patrouilleur acquis en 1917 et rendu à son propriétaire en 1918 tout en ayant éventuellement jamais été en service ; 
 l', un navire à vapeur en service de 1918 à 1919 renommé USS Avalon pour les trois derniers jours de son service dans la Navy ;
 le DSRV-2 Avalon, un sous-marin de sauvetage en service de 1971 à 2000 dont le nom n'est cependant pas officiel.

Avalon